Aardrijkskunde
 Major County, county in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Major de Sarrià, straat in de Spaanse stad Barcelona

Media
 The Major and the Minor, Amerikaanse komische film uit 1942

Merknaam
 Major (automerk), Frans automerk
 Major (België), Belgisch historisch bromfietsmerk
 Moto Major, Italiaans historisch motorfietsmerk

Onderwijs
 Major, het hoofdvak dat men studeert aan een universiteit of hogeschool; het tegengestelde begrip is minor 

Personen met de achternaam Major
 John Major, Brits politicus
 Kate Major, Australisch triatlete
 Kevin Major, Belgisch journalist
 Leo Major, Canadees militair
 Louis Major, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Scott Major, Australisch acteur
 Shanna Major, Belgisch atlete
 Thomas Major, Engels graveur

Sport
 Major golfkampioenschap, benaming voor de prestigieuze golftoernooien:
 Major golfkampioenschap (mannen), de vier mannentoernooien
 Major golfkampioenschap (vrouwen), de vijf vrouwentoernooien

Zie ook
 Majoor